Yasu bezeichnet:
 einen ehemaligen Landkreis in der Präfektur Shiga: Yasu-gun (Shiga)
 eine ehemalige Stadt in der Präfektur Fukuoka: Yasu (Fukuoka) (aufgegangen in Chikuzen (Fukuoka))
 eine ehemalige Stadt in der Präfektur Kōchi: Yasu (Kōchi) (aufgegangen in Kōnan (Kōchi))
 einen japanischen Illustrator: Yasu (Illustrator)